Такмичење у стрељаштву у дисциплини трап у мушкој конкуренцији на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру одржано је 7. и 8. августа на стрелишту Националне олимпијске стрељане.

Учествовала су укупно 33 стрелца из 24 земаља, а такмичење се одвијало у два дела. У квалификацијама сваки стрелац је пуцао у 5 серија по 25 мета, од којих је по десет мета испаљивано на леву, односно на десну страну, а преосталих 5 у наизменичним смеровима. Гађало се са максимално два метка у једну мету. Пласман у финале остварило је 6 најуспешнијих у квалификацијама. У полуфиналу и финалу пуцало се у додатних 15 мета, али са по једним метком. У случају истог броја погођених мета код два или више такмичара ишло се у додатно распуцавање.

Златну медаљу освојио је репрезентативац Хрватске Јосип Гласновић, сребро је припало Италијану Ђованију Палијелу, док је бронзану медаљу освојило Британац Едвард Линг.

Освајачи медаља

Квалификације 
Квалификације су се одвијале у два дана, а пласман у финале остварило је шест најуспешнијих стрелаца у укупном збиру погођених мета.

Полуфинале

Распуцавање за медаље

Види још 
 Стрељаштво на Летњим олимпијским играма 2016.

Референце

Спољашње везе 
 Званични резултати 

Стрељаштво на Летњим олимпијским играма 2016.